Саддам Хусейн —  (1937 — 2006) іракський диктатор, президент Іраку
 Саддам Хусейн — один з головних негативних персонажів мультиплікаційного серіалу «Південний парк»